Первый мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин был зафиксирован Международной федерацией женского спорта (Fédération Sportive Féminine Internationale, FSFI) в 1922 году. В 1936 году FSFI вошла в состав Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). 

По состоянию на 21 июня 2009 зарегистрировано 56 мировых рекордов в этой дисциплине.

Хронология мировых рекордов
Если источник особо не указан, приводятся данные по статистике ИААФ.

См. также
 Хронология мировых рекордов по прыжкам в высоту (мужчины)

Ссылки
 Sporting Heroes

Примечания

Прыжок в высоту
Прыжки в высоту (женщины)